Пуебло Хуарез има више значења:

 Пуебло Хуарез, Ла Магдалена (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пуебло Хуарез (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику